

Sigle 
 TMO – Trapianto di Midollo Osseo
 T-Mobile Team – una squadra ciclistica tedesca
 Television Match Official – durante partite di rugby di un certo rilievo può essere presente, ha il compito di verificare se un'azione in area di meta ha portato o meno ad una segnatura valida

Codici 
 TMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tumeremo (Venezuela)